Naked City může znamenat:

Naked City (seriál), televizní seriál
Naked City: Justice with a Bullet film z roku 1998
Naked City (skupina), avantgradní skupina Johna Zorna
Naked City (album), její album
Naked City: The Complete Studio Recordings, box set
„Naked City“, skladba skupiny Kiss z alba Unmasked